Il singolare del torneo di tennis Thunderbird Classic 1979, facente parte del WTA Tour 1979, ha avuto come vincitrice Martina Navrátilová che ha battuto in finale Chris Evert-Lloyd 6-1, 6-3.

Teste di serie 

 Martina Navrátilová (campionessa)
 Chris Evert-Lloyd (finale)
 Dianne Fromholtz (secondo turno)
 Wendy Turnbull (finale)

 Kerry Reid (quarti di finale)
 Greer Stevens (primo turno)
 Assente
 Regina Maršíková (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Thunderbird Classic 1979